Галиле́й () — итальянская фамилия:

Известные носители:
 Галилей, Алессандро (1691—1737) — итальянский архитектор и математик.
 Галилей, Винченцо (1520-е гг.—1591) — итальянский теоретик музыки, композитор, лютнист. Отец Галилео Галилея.
 Галилей, Галилео (1564—1642) — итальянский учёный: физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени.
 Галилей, Микеланджело (1575—1631) — итальянский композитор и лютнист позднего Возрождения, сын Винченцо Галилея, брат Галилео Галилея.
Топонимы:
 Галилей — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Галилея (значения)
 Галилеа
 Галилео